Maba piscatoria är en tvåhjärtbladig växtart som först beskrevs av Robert Louis August Maximilian Gürke, och fick sitt nu gällande namn av André Aubréville. Maba piscatoria ingår i släktet Maba och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
piscatoria